Zafarobod – città del Tagikistan, capoluogo dell'omonimo distretto
Zafarobod – città dell'Uzbekistan situata nella regione di Bukhara, distretto di Gijduvon
Zafarobod – città dell'Uzbekistan situata nella regione di Jizzax, capoluogo dell'omonimo distretto